Андре́й Кири́ллов: 
 Кириллов, Андрей Игоревич (1949—2021) — советский и российский математик, профессор, доктор физико-математических наук (1994).
 Кириллов, Андрей Михайлович (род. 1936) — советский и российский кинооператор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).
 Кириллов (Волков), Андрей Романович (род. 1961) — российский политик.